В Википедии существует несколько списков по тематике «Кошки»:

 
 Список пород кошек
 
 Список старейших кошек
 Список вымышленных кошек

См. также 
 Список девушек-кошек и юношей-котов
 

Кошки
Кошки